El término Yun puede hacer referencia a:

 Yun, personaje de Street Fighter; o
 Yun, apellido coreano.